Museo Nacional Ferroviario puede hacer referencia a:

 Museo del Ferrocarril de Madrid, museo ferroviario español.
 Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, museo ferroviario argentino.
 Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, museo ferroviario chileno.